Sugar Mountain steht für:

geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Sugar Mountain (North Carolina), Ort im Avery County, North Carolina
 Sugar Mountain (Berg), Berg in North Carolina
 Sugar Mountain Farm, Farm in Vermont

Medien:
 Sugar Mountain (Lied), Lied von Neil Young (1964)
 Sugar Mountain – Live at Canterbury House 1968, Album von Neil Young (1968/2008)
 Sugar Mountain (Film), US-amerikanischer Film von Richard Gray (2016)